Cobban ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred Cobban (1901–1968), britischer Historiker
 William A. Cobban (1916–2015), US-amerikanischer Paläontologe